William Butler – militare e politico britannico di origine irlandese
 William Butler (anche citato come Will Butler) – musicista, polistrumentista e compositore statunitense
 William Butler – attore e regista statunitense 
 William Butler – calciatore